Schweigaard ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Martin Schweigaard (1808–1870), norwegischer Jurist, Ökonom und Politiker
 Christian Homann Schweigaard (1838–1899), norwegischer konservativer Politiker, Mitglied des Storting, Stadtverordnetenvorsteher in Christiania
 Elisabeth Schweigaard Selmer (1923–2009), norwegische konservative Politikerin und Juristin

Siehe auch:
 Schweikart
 Schweigert